Saint-André-lez-Lille és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 10.792 habitants. Limita amb Lilla, La Madeleine, Wambrechies, Lambersart, Marquette-lez-Lille i Verlinghem.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Dormagen
  Wieliczka
  Münster

Referències 

Municipis del Nord